Gabriel Minvielle est un patronyme qui désigne deux personnalités françaises.

 Gabriel Minvielle (Avignon) (1768-1802), délégué d'Avignon à la Fête de la fédération  puis maire de la commune en 1798.
 Gabriel Minvielle (New York) né à Bordeaux dans la seconde moitié du  et mort en 1702, est un réfugié huguenot et le  maire de New York.